Thai Binh bezeichnet:

 Thái Bình (Provinz), eine Provinz in Vietnam
 Thái Bình (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz